Droga krajowa B63 (Austria) –
 Droga krajowa B63 (Niemcy) –

Zobacz też